Luke French (né en 1985), joueur américain de baseball.
 Luke French, personnage de la série télévisée britannique HolbyBlue.